Golpayegani ist der Familienname folgender Personen:

 Hashem Bathayi Golpayegani (1941–2020), iranischer Geistlicher und Politiker
 Mohammad Reza Golpayegani (1899–1993), schiitischer Großajatollah